Ryan MacMurchy (né le  à Regina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière de joueur 

Il joue la saison 2011-2012 avec les Stavanger Oilers ; à la fin de la saison, il est le meilleur buteur et pointeur de la ligue avec 37 buts et 76 points. Son équipe finit en tête du classement de la saison régulière puis remporte les séries éliminatoires.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Vipers de Vernon || LHCB ||55 ||4 ||16 ||20 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||39 ||10 ||14 ||24 ||69 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||43 ||15 ||13 ||28 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||40 ||11 ||22 ||33 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||42 ||8 ||17 ||25 ||90 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Aces de l'Alaska || ECHL ||18 ||4 ||6 ||10 ||52 ||15 ||4 ||1 ||5 ||63
|-
|2006-2007 || Rivermen de Peoria || LAH ||24 ||4 ||1 ||5 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Thunder de Stockton || ECHL ||45 ||23 ||22 ||45 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Thunder de Stockton || ECHL ||33 ||9 ||17 ||26 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||56 ||2 ||12 ||14 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011 || Salmon Kings de Victoria || ECHL ||39 ||16 ||17 ||33 ||54 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4 
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH ||18 ||5 ||2 ||7 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Stavanger Oilers || GET ligaen || 44|| 37|| 39|| 76|| 138|| 13|| 9|| 12|| 21|| 38
|-
|2012-2013|| HC Red Ice || LNB|| 24|| 18|| 12|| 30|| 81|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| HC Bienne || LNA|| 7|| 7|| 3|| 10|| 2|| 3|| 1|| 1|| 2|| 27
|-
|2013-2014|| HC Bienne || LNA|| 40 || 11 || 8 || 19 || 28 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || ERC Ingolstadt|| DEL || 41|| 21|| 31|| 52|| 68|| 9|| 2|| 4|| 6|| 10
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim|| DEL || 52|| 21|| 20|| 41|| 48|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 21|| 8|| 15|| 23|| 16|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2017-2018 || Adler Mannheim || DEL || 22|| 5|| 11|| 16|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2018-2019|| EHC Kloten || LNB || 24 || 13 || 15 || 28 || 32 || - ||- ||- ||- ||-

Statistiques internationales 

|2013 ||align="left"|  ||align="left"| Coupe Spengler || 3 || 0 || 0 || 0 ||2|| demi-finale

Notes et références 

Naissance en août 1983
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur du EHC Kloten